Schoenoxiphium är ett släkte av halvgräs. Schoenoxiphium ingår i familjen halvgräs. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvgräs
Schoenoxiphium